Orbe (district), een district in het Zwitserse kanton Vaud
Orbe (gemeente), de hoofdplaats van het Zwitserse district
Orbe (rivier in Zwitserland), een rivier in Zwitserland
Orbe (rivier in Frankrijk), een rivier in Frankrijk